

Patronymes 

 Antoine Coysevox (1640-1720) est un sculpteur français ;
 Pierre Coysevox, maître-menuisier, huchier et sculpteur sur bois, père du précédent.